Славная () — село,
Славнянский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122688750. Население по переписи 2001 года составляло 313 человек.

Является административным центром Славнянского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Славная находится на берегу реки Западная Стрыпа,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Плесняны.

История 
 1765 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Известные уроженцы 
 Роман Завадович (1903—1985) — украинский писатель, журналист, редактор, культурно-образовательный деятель.

Примечания